The Island of Surprise – film del 1916 diretto da Paul Scardon
The Island of Surprise – documentario del 1924 prodotto dalla Burlingham Travel Pictures